El término gota puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Ciencias
 a la gota, una enfermedad metabólica;
 en el orden dórico de la arquitectura de la antigua Grecia, a una gota, una pequeña pieza troncocónica que repele el agua; 
 a una gota, una unidad de volumen de los líquidos;
 a una gota de agua, un volumen pequeño de algún líquido;
 a una gota de sangre, el nombre común de varias plantas;
 a una gota fría, un fenómeno meteorológico;
 a las gotas medicinales, una forma galénica utilizada para la administración de principios activos por vía oral;
 a las gotas óticas y nasales, una forma galénica utilizada para la administración de principios activos en conducto auditivo externo y fosas nasales, respectivamente;
 a las gotas de extrañeza, término para aludir a la materia extraña;

Ficción
 a «Gotas de agua dulce», una canción del cantante Juanes;
 a Gotas de agua sobre piedras calientes, una película de François Ozon.

Además
 Gota china, método de tortura;